Аль-Хусейни — арабская фамилия. Известные носители:

 Аль-Хусейни, Муса (1850—1935) — мэр города Иерусалим (1918—1920), лидер палестинского национального движения (1922—1934).
 Аль-Хусейни, Селим (?—1908) — мэр города Иерусалим (1882—1897).
 Аль-Хусейни, Хусейн (?—1918) — политик, мэр города Иерусалима (1909—1917).